Sun Goes Down – singolo di David Jordan del 2008
 Sun Goes Down – singolo di Nesian Mystik del 2010
 Sun Goes Down – singolo di Robin Schulz del 2014
 Sun Goes Down – singolo di David Guetta e Showtek del 2015
 Sun Goes Down – singolo di Gaullin del 2017
 Sun Goes Down – singolo di Lil Nas X del 2021

Pagine correlate 
 The Sun Goes Down